Ли Лин:
 Ли Лин (ум. 74 до н. э.) — полководец династии Хань.
 Ли Лин (род. 1989) — китайская легкоатлетка, чемпионка Азии и Азиатских игр.
 Ли Лин (род. 1985) — китайская легкоатлетка, чемпионка Азиатских игр.